Fresnes, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Fresnes, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Fresnes, település Franciaországban, Val-de-Marne megyében
Fresnes, település Franciaországban, Yonne megyében
Fresnes-sur-Apance, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Fresnes-en-Saulnois, település Franciaországban, Moselle megyében
Fresnes-Tilloloy, település Franciaországban, Somme megyében
Fresnes-sous-Coucy, település Franciaországban, Aisne megyében
Fresnes-en-Tardenois, település Franciaországban, Aisne megyében
Fresnes-lès-Montauban, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Fresnes-Mazancourt, település Franciaországban, Somme megyében
Fresnes-sur-Escaut, település Franciaországban, Nord megyében